S&M má několik významů:

 Sadismus a masochismus,
 S&M (album) – album Metallicy,
 S&M (píseň) – skladba Rihanny,
 Square-and-multiply – algoritmus pro mocnění velkými exponenty.

Související články 
 SM